

Voornaam 
Vidal Celis (1982), Spaans wielrenner
Vidal Sassoon (1928–2012), Brits zakenman

Achternaam 
Aleix Vidal (1989), Spaans voetballer
Arturo Vidal (1987), Chileens voetballer
César Vidal (1958), Spaans historicus
Christian Vidal (1950), Belgisch zanger
Christina Vidal (1981), Amerikaans actrice
Gore Vidal (1925–2012), Amerikaans schrijver
Ignacio García Vidal (1979), Spaans componist
Jean-Pierre Vidal (1977), Frans skiër
Joan Campins Vidal (1995), Spaans voetballer
José Vidal-Beneyto (1927–2010), Spaans filosoof
Juan Carlos Ríos Vidal (1964), Spaans voetballer en voetbaltrainer
José Teruel Vidal (1944), Spaans componist
Lisa Vidal (1965), Amerikaans actrice
Lise Vidal (1977–2021), Frans windsurfster
Lluïsa Vidal (1876-1918), Spaans kunstschilder
Lucas Vidal (1984), Spaans filmcomponist
Marc Vidal (1991), Frans voetbaldoelman
Nacho Vidal (1973), Spaans pornoster
Oscar V. Vidal i Belda (1971), Spaans componist
Paul Vidal (1863–1931), Frans componist
Paul Vidal de La Blache (1845–1918), Frans geograaf
Pierre Vidal-Naquet (1930–2006), Frans geschiedkundige
Ricardo Vidal (1931–2017), Filipijns geestelijke
Salvador Giner y Vidal (1832–1911), Spaans componist

Overig 
Coronel Vidal, een plaats in Argentinië
Quamtana vidal, een spinnensoort
Saint-Vidal, een gemeente in Frankrijk
Vidal Blanc, een witte Franse druivensoort
Vidal Ramos (Santa Catarina), een gemeente in Brazilië